Сезон «Атлетік» (Більбао) 2016—2017 - 118-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетік Більбао і його 86-й поспіль сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Склад команди 
Згідно з офіційним вебсайтом.

Статистика за гравцями

З юнацької системи

Трансфери 
Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга 

Турнірна таблиця

Підсумки загалом 

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф 

1/16 фіналу

Примітки 

Сезони «Атлетік» (Більбао)
Атлетік Більбао